Background music, o mesmo que banda sonora.
BGM-71 TOW, um míssil anticarro do exército estadunidense.
BGM-109 Tomahawk, um míssil de cruzeiro das marinhas estadunidense e britânica.

Ver também

Desambiguação